Acrobrochus är ett släkte av armfotingar. Acrobrochus ingår i familjen Terebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Acrobrochus